Максим Аркадьевич Бужанский (; род 24 ноября 1974 года, Днепропетровск, УССР, СССР) — украинский политик, писатель и публицист. Депутат Верховной Рады IX-го созыва от партии «Слуга народа».

Биография 
Родился в еврейской семье инженеров в УССР, дед Моисей Юрьевич Бужанский воевал в составе 34-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва. Среднее образование получил в местной школе № 79. В 1992—1997 учился в Днепропетровском институте инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Мосты и транспортные тоннели» (инженер-градостроитель).

С 2017 по 2020 год являлся соавтором и ведущим политических программ на телеканале ZIK, с 2020 по 2022 год — на телеканале «Украина 24». Менеджер, постоянный участник фестиваля блогеров.

Награждён медалью «За заслуги перед городом» от Днепровского городского совета.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 25, Чечеловский район, часть Амур-Нижнеднепровского района города Днепра). На время выборов: менеджер ООО «Арна», проживает в Днепре. Беспартийный.

Член Комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Избран по многомандатному округу #25. Член депутатской фракции политической партии «Слуга народа».

На этапе подготовки к местным выборам 2020 года  Бужанского назначили председателем днепровской городской организации политической партии «Слуга народа».

7 декабря 2020 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

Законотворческая деятельность 

Является автором закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Согласно документу, к проявлениям антисемитизма относятся среди прочего призывы к убийству евреев и его оправдание, отрицание Холокоста, умышленное уничтожение зданий и культовых для евреев сооружений.
Документ предусматривает, что лицо, пострадавшее от проявлений антисемитизма, будет иметь право на возмещение морального и материального вреда, а виновные будут привлечены к гражданско-правовой и уголовной ответственности. 22 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон во втором чтении. Законопроект поддержали все фракции и депутатские группы Рады, кроме партий «Европейская солидарность» и «Голос». 7 октября 2021 года закон подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Максим Бужанский является автором закона о добровольном воинском учете для женщин. 7 октября 2022 года закон был принят Верховной Радой. Законопроект появился после того, как вступил в силу приказ Министерства обороны Украины, расширяющий список профессий женщин, которым надо обязательно становиться на воинский учет. Документ распространялся на женщин, работающих в сфере библиотечного дела, музыкального искусства, науки, банковского дела и других сфер. На сайте Офиса президента Украины появилась петиция за отмену приказа, которая набрала 25 тысяч голосов всего за 4 дня.

Публикации 
 Бужанский М. А. История мира в 88 главах. Изд-во: «Фолио», 2017. ISBN 978-966-03-7943-5.
 Бужанский М. А. История для ленивых. Изд-во: «Фолио», 2018. ISBN 978-966-03-8180-3.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Выпускники Днепровского университета железнодорожного транспорта
Блогеры Украины
Телеведущие Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»